Nemesis de obicei se referă la zeița greacă a răzbunării Nemesis. Se mai poate referi și la:

Astronomie
Nemesis (stea ipotetică)

Literatură
Nemesis (Asimov) - un roman științifico-fantastic scris de Isaac Asimov
Nemesis (Agatha Christie) - un roman polițist de Agatha Christie

Film și televiziune
Nemesis (film) - un film științifico-fantastic din 1992
Star Trek: Nemesis - un film științifico-fantastic din 2002

Muzică
Nemesis (album) - un album al formației Grip Inc.

Nave
 HMS Nemesis - numele a câteva nave din Marina Britanică 
 USS Nemesis (1869) - o navă americană 
 HEIC Nemesis, o navă de război britanică